Schwartz (geslacht)
 Abe Schwartz  – Amerikaans klezmermusicus en -componist
 Arthur Schwartz – Amerikaans advocaat, componist en pianist
 Barbara Schwartz  – Oostenrijks tennisspeelster
 Buky Schwartz – Israëlisch beeldhouwer en videokunstenaar
 Claude Schwartz – Belgisch atleet
 Eduard Schwartz – Duits filoloog en historicus
 Elek Schwartz – Frans voetballer en voetbalcoach
 Elliott Schwartz – Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Friedrich Wilhelm Schwartz – Duits stichter van de “Apostolische Zending”
 Jack Schwartz – Amerikaans wiskundige en informaticus
 Jevgeni Schwartz – Russisch toneelschrijver
 Josh Schwartz – Amerikaans hoofdregisseur van “The O.C.”
 Laurent Schwartz – Frans wiskundige
 Melvin Schwartz – Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 Ronnie Schwartz Nielsen – Deens voetballer
 Stephen Schwartz – Amerikaans tekstschrijver en componist
 Von Schwartz – adellijk geslacht

 Georgine Schwartze – Nederlands beeldhouwster
 Johann Georg Schwartze – Nederlands kunstschilder
 Thérèse Schwartze – Nederlands portretschilderes

Zie ook 
Schwarz (doorverwijspagina)